Ascendencia o abolengo puede referirse a:
 en genealogía, los ancestros de un individuo;

 Bienes de abolengo, los heredados de los abuelos;
 Ascendencia, en astrología, el signo del zodiaco que se levanta por el horizonte en el momento exacto de un nacimiento;
 Ascendencia, en meteorología, un movimiento vertical de una masa de aire en la dirección de abajo arriba;
 Abolengo, marca chilena de servilletas de papel.

Notas